Jehoszua Rabinowicz (1888–1943) – polsko-żydowski przedsiębiorca i działacz społeczny, aktywista Bundu oraz współpracownik Oneg Szabat
 Jehoszua Rabinowic (1911–1979) – izraelski polityk i samorządowiec